Степан Илларионович Гончарук (25 января 1925 года — 16 октября 2001 года) — старший вальцовщик трубопрокатного цеха Челябинского трубопрокатного завода Челябинского совнархоза. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 25 января 1925 года в селе Шамраево, Данилово-Балковского района Кировоградской области Украинской ССР (ныне часть города Благовещенское Благовещенского район Кировоградской области Украины) в крестьянской семье. Окончил начальную сельскую школу, затем весной 1941 года поступил в школу фабрично-заводского обучения в городе Одесса. С началом Великой Отечественной войны эвакуирован в Донбасс, где начал работать на шахте. Через несколько месяцев эвакуирован в Сталинград, где работал на одном из заводов. Летом 1942 года снова эвакуирован на восток страны. В 1943 году Степан прибыл в Челябинск и принят на работу в Челябинский трубопрокатный завод, где освоил специальность вальцовщика.

С 1952 года инструктор-вальцовщик цеха № 1 и выдающийся специалист в профессии. Он возглавлял комсомольско-молодёжную бригаду цеха. Его бригада неоднократно побеждала в заводских соревнованиях. В 1957 году бригада досрочно выполнила план. 19 июля 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в деле развития чёрной металлургии Степан Илларионович Гончарук присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1961 году без отрыва от производства окончил Челябинский механико-металлургический техникум. В 1978 году выработал пенсионный стаж на металлургическом производстве, но на пенсию не ушёл и начал работать мастером производственного обучения в Челябинском профессионально-техническом училище № 10. В 1983 году вышел на пенсию и жил в городе Челябинск.

Скончался 16 октября 2001 года.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие», 24 января 1950 года
 Медаль «За трудовую доблесть», 24 февраля 1954 года
 Орден Ленина, 19 июля 1958 года
 Медаль «Серп и Молот», 19 июля 1958 года
 Орден Трудового Красного Знамени, 19 февраля 1974 года

Примечание